W Polsce
 Luta – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Włodawa 
 Luta – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków

 Luta – struga, dopływ Wkry
 Luta – dopływ Białej Lądeckiej
 Luta – przystanek kolejowy 

 Na Białorusi
 Luta – wieś